STT steht für:

 Cyril E. King Airport (IATA-Code), Flughafen auf der Insel Saint Thomas, Amerikanische Jungferninseln
 Alpha Star Aviation (ICAO-Code), saudi-arabische Fluggesellschaft
 SCHEMA ST4 Transformation, Programmiersprache, siehe SCHEMA ST4 #Besonderheiten
 Slobodna teritorija Trsta, kroatische Bezeichnung des Freien Territoriums Triest
 Spezial-Tourenwagen-Trophy, GT- und Tourenwagenrennserie nach einem nationalen Spezialreglement
 Stabilimento Tecnico Triestino, Werft bei Triest
 Suara Timor Timur, eine Zeitung in Osttimor, siehe Suara Timor Lorosa’e
 Suomen Tietotoimisto, finnische Nachrichtenagentur, Helsinki
 Swiss Table Tennis, ehemals Schweizerischer Tischtennisverband (STTV)

Abkürzung